Radosław Wiśniewski (ur. 1971)  – polski przedsiębiorca, założyciel Fundacji Happy Kids
 Radosław Wiśniewski (ur. 1972) – polski urzędnik państwowy, dr hab. inż., prezes Głównego Urzędu Miar (GUM)
 Radosław Wiśniewski (ur. 1974) – polski poeta i krytyk literacki
 Radosław Wiśniewski (ur. 1992) – polski piłkarz